Уильям Генри:
 Генри, Уильям (1774—1836) — британский химик.
 Генри, Уильям Александр (1816—1888) — канадский политический деятель, юрист и судья.
 Уильям Генри (под псевдонимом) 
  (1890—1970) — американский журналист, колумнист газеты Los Angeles Times, обладатель Президентской медали Свободы (1970).
  (1904—1974) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги.
  (1924—1985) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Детройт Пистонс» и «Три-Ситис Блэкхокс».
  (1927—2014) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Бостон Ред Сокс» и «Цинциннати Редс».
  (1884—196?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Рейнджерс».